César Chesneau Dumarsais (1676-1756) : grammairien et philosophe français ;
 Léon Dumarsais Estimé (1900-1953) : homme politique haïtien, président de la République du  au .